Il singolare del torneo di tennis Weiden Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mikael Tillström che ha battuto in finale Jens Knippschild 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Xavier Daufresne (secondo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Christian Ruud (secondo turno)
 Sergio Cortés (secondo turno)

 Filip Dewulf (primo turno)
 Nuno Marques (secondo turno)
 Hernán Gumy (primo turno)
 Thomas Gollwitzer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 1994